Flavie est un prénom féminin dérivé de l'adjectif latin flavus ou flavia, qui signifie « jaune » ou « blond ». Sa fête est le .

Personnage historique 
 Flavie Domitille, princesse romaine, membre de la famille impériale romaine des Flaviens ;
 Flavie Domitille, princesse romaine et sainte chrétienne.

Personnalités contemporaines 
ordre alphabétique
 Flavie Delangle (2002- ), actrice française ;
 Flavie Flament (1974- ), animatrice de télévision française ;
 Flavie Lemaître (1988- ), footballeuse française ;
 Flavie Payette-Renouf (1988- ), réalisatrice québécoise ;
 Flavie Péan (1984- ), actrice française ;

Autres 
 Flavie césarienne, province de l'Empire romain.
 Sainte-Flavie, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté de La Mitis au Québec.

Voir aussi 
 Flavien

Prénom féminin
Prénom français